Ле́ди Га́мильтон (): 
 Эмма, леди Гамильтон, урожд. Эми Лайон (1765—1815) — жена дипломата Уильяма Гамильтона и возлюбленная адмирала Горацио Нельсона; артистка и натурщица, известная своей красотой. Ей посвящены:
 «» — оперетта Эдуарда Кюннеке ().
 «» — немой фильм Рихарда Освальда, в главных ролях Лиана Хайд и Конрад Фейдт (Германия, 1921).
 «Леди Гамильтон» — художественный фильм Александра Корда, в главных ролях Вивьен Ли и Лоуренс Оливье (США, 1941).
 «» — фильм Кристиан-Жака по роману Александра Дюма «», в главной роли Мишель Мерсье (1968).
 «Леди Гамильтон» — песня В. Быстрякова на стихи А. Вратарёва из репертуара А. Малинина и Н. Караченцова.

См. также 
 «Исповедь фаворитки» — исторический роман Александра Дюма (1848, опубликован в 1865-м).